Wisconsin kan syfta på:

Wisconsin – en delstat i USA
 Wisconsinterritoriet – ett amerikanskt territorium från 1836 till 1848
 Wisconsin River – en flod i delstaten Wisconsin
  – ett fartyg som sjösattes 1898
  – ett fartyg som sjösattes 1943
 University of Wisconsin System – det offentligt universitetsväsende i delstaten Wisconsin
 University of Wisconsin–Madison – huvudcampuset i detta universitetsväsende
 Wisconsin Badgers – det atletiska programmet vid Madison campus
 Wisconsin State Fair – Wisconsin's State Fair